Ри́чард Ти́моти Джонс (; род. 16 января 1972, Кобе, Япония) — американский актёр и продюсер, известный по ролям в фильмах «Сквозь горизонт», «Телефонная будка» и «Зачем мы женимся?», а также в телесериалах «Справедливая Эми» и «Терминатор: Битва за будущее».

Биография 
Джонс родился в Кобе, Япония, и вырос в Карсоне, штат Калифорния. Его отец — Кларенс Джонс, профессиональный игрок в бейсбол и тренер команды «Кливленд Индианс», а мать — Лорин, . У него также есть старший брат, Кларенс Джонс-младший, который в настоящее время работает тренером. Позже его родители развелись. Джонс окончил «Высшую школу епископа Монтгомери» в Торрансе, Калифорния.

Карьера 
Первая значимая роль Джонса была в фильме «Человек эпохи Возрождения». После он снялся в фильмах «Сквозь горизонт», «Целуя девушек», «Точка обстрела», «Соучастник», «Улётный транспорт» и «Телефонная будка».

В 1999 году Ричард появился в телесериале «Справедливая Эми» и снимался в нём до 2005 года. Сыграл в сериалах «Подруги», главную роль в «Терминатор: Битва за будущее», «Гавайи 5.0» и «Никита», а также в эпизодах в «Полиция Нью-Йорка», «Элли Макбил», «Грязь», «4исла», «Кости», «Анатомия страсти» и «Революция».

Личная жизнь 
В октябре 1996 года женился на Нэнси Робинсон. У Ричарда и Нэнси две дочери: Обри и Сидней, и сын — Элайджа.

Джонс выступает в импровизационном театре и является членом христианского движения «Jesus Culture» с 29 июня 2012 года, где он призывает тысячи молодых людей реализовать свои мечты.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Ричард Т. Джонс на сайте КиноПоиск